Goriàinovo (Kursk), localitat de la província de Kursk, a Rússia
 Goriàinovo (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia